Măr și Ceapă (în engleză Apple and Onion) este un serial de animație creat de George Gendi pentru Cartoon Network. Serialul urmărește personajele sale titulare, un măr și o ceapă antropomorfice, și aventurile lor într-o lume populată predominant de fructe.

Gendi a prezentat pentru prima oară ideea seriei la Cartoon Network Development Studio Europe, în timp ce lucra la Uimitoarea lume a lui Gumball în Londra. La sosirea în Burbank, Gendi a abordat Cartoon Network Studios cu conceptul care a pus bazele producției unui pilot. Rezultatul scurtmetrajului a fost selectat pentru a fi difuzat alături de un alt pilot de la Cartoon Network, "Welcome to My Life", la Festivalul Internațional de Filme de Animație Annecy în 2015 și online în mai 2016. Scurtmetrajul a fost preluat ca să devină un miniserial în martie 2017, iar premiera a fost pe 23 februarie 2018 (în timp ce pe platformele online a început cu o săptămână mai devreme).

În România, serialul a avut premiera pe 27 august 2018 sub forma mini-episoadelor, iar premiera oficială a avut loc pe 10 septembrie 2018 pe Cartoon Network.

Despre serial

Într-o lume populată de alimente antropomorfe, Măr și Ceapă, o pereche de copii nou-veniți în orașul mare, încearcă să se încadreze în noul lor mediu în timp ce se confruntă cu provocări alături de prietenii și alte scenarii.

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2018
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate
Personaje de desen animat